Sandwich grófságát 1660-ban, Edward Montagu (1625–1672) számára alapította a frissen trónra lépett II. Károly angol király. Ő választhatott, hogy Portsmouth-t vagy Sandwich-et akarja-e megkapni, és a legendásan rossz üzleti érzékű Montagu Sandwich mellett döntött, mert abban az időben ez volt forgalmasabb kikötő. A cím máig öröklődik.

Közigazgatásilag Kent megye (non-metropolitan county) része Canterbury-től keletre, Thanet járásban.

Sandwich grófjai 

 1. Edward Montagu (1625–1672; gróf 1660–1672)
 2. Edward Montagu, 1. Edward Montagu fia (1647? 1648. január 3. Hinchinbrooke – 1688. november 29.). Apja örökébe lépve aktívan politizált; 1660-ban apját váltotta a parlamentben, és haláláig képviselő maradt.
 3. Edward Montagu (1670. április 10. – 1729. október 20.), 2. Edward Montagu fia. Parlamenti képviselő (1692–1722).
 1. John Montagu (1718. november 13. – 1792. április 30.) 3. Edward Montagu unokája, Edward Richard Montagu fia. Legendásan tehetségtelen politikus volt, viszont róla kapta nevét a szendvics. Ugyancsak róla nevezte el James Cook a mai Hawaii-szigeteket Sandwich-szigeteknek, továbbá az Ausztrália keleti partja előtt található Montagu-szigetet és az Atlanti-óceán déli részén elterülő Déli-Sandwich-szigeteket; családi kastélyáról pedig az északkelet-ausztráliai Hinchinbrook-szigetet.
 2. John Montagu (1744. január 26. – 1814. június 6.) 1. John Montagu fia. Katonatiszt, parlamenti képviselő, különböző állami tisztségek birtokosa.
 George Montagu (1773. február 4. – 1818. május 21.), 2. John Montagu második fia.
 3. John Montagu (John William Montagu; 1811. november 8. – 1884. március 3.), George Montagu egyetlen fia. Konzervatív politikus, a felsőház tagja.
 4. Edward Montagu (1839. július 13. – 1916. július 26.) John William Montagu idősebb fia.  Konzervatív politikus, memoáríró, Victor Alexander Montagu ellentengernagy bátyja. Agglegényként halt meg. 
 2. George Montagu (1874. december 29. – 1962. június 15.), 4. Edward Montagu unokaöccse, Victor Alexander Montagu fia, a felsőház tagja.
 Victor Montagu (teljes nevén: Alexander Victor Edward Paulet Montagu, 1906. május 22. – 1995. február 22.) konzervatív politikus.
 4. John Montagu (teljes nevén: John Edward Hollister Montagu, 1943. április 11. –) Victor Montagu legidősebb fia. Konzervatív politikus, a felsőház tagja. Felesége  (Susan) Caroline Hayman; három gyermekük:
 Luke Timothy Charles Montagu (1969. december 5. –), Hinchingbrooke vikomtja,
 Orlando William Montagu (1971. január 16. –), az Earl of Sandwich étteremlánc társtulajdonosa;
 Jemima Mary Montagu (1973. október 14. –).

Jegyzetek

Források 

Anglia történelme